Пілка — зменшувальна форма від «пола»:
 Пілка — елемент бічної частини сорочки (дві симетричні пілки пришиваються до деталей спинки і до рукавів), бюстгальтера (кожна з двох половин передньої частини).
 Пілка — відрізаний для пошиття одягу шматок тканини на всю її ширину, а також шматок матерії взагалі.
 Пілка — постілка на підлогу, долівку.
 Пілка — один з видів архітектурних обломів.

Топонім

Пілка — село у волості Луунья повіту Тартумаа.

Пілка — село в гміні Дравсько Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Пілка — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Пілка — частина села Лясково в гміні Шамоцин Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Пілка — колонія в гміні Кошенцин Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Пілка — осада в гміні Герби Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Пілка — лісова осада в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Прізвище 
 Маріан Пілка ( 1954) — польський політик.
 Пілка Федір Васильович (1924—1945) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.

Див. також 
 Пола
 Полиця (значення)
 Пилка

Примітки